Forum Claudii ist der Name oder Beiname folgender Orte:

 Forum Claudii, früherer Name von Collodi 
 Forum Claudii Ceutronum, Beiname von Axima, siehe Aime #Geschichte
 Forum Claudii Augusti oder Forum Claudii Vallensium, Beiname von Octodurus, siehe Martigny #Geschichte

Siehe auch:
 Virunum, Municipium Claudium Virunum